Continental Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Continental Mountain (Arizona)	
 Continental Mountain (Idaho)